Тонино Дели Коли () е италиански кинооператор.

Биография 
Започва да работи в киното през 1938 година все още тийнейджър. От средата на 40-те години на миналия век изпълнява ролята на оператор. През 1952 г. заснема първия италиански цветен филм „Тото в цвят“ (режисьор Стено).

Роден в Рим, Дели Коли през целия си живот е заснел над 130 филма, сред които спагети уестърни като „Добрият, лошият и злият“ и „Имало едно време на Запад“. Работил е с такива режисьори като Серджо Леоне, Федерико Фелини, Роман Полански и Пиер Паоло Пазолини, Салваторе Сампери. Дели Коли приключва кариерата си в края на 1997 г. с филма „Животът е прекрасен“ режисиран от Роберто Бенини, който спечели „Оскар“.

„Трябва да знаете слънцето и морето, цветовете и контрастите“, казва веднъж за професията си. „Ние, италианците, сме господари в това.“

Избрана филмография

Бележки

Външни препратки 
 
 

Италиански кинооператори
Родени в Рим
Починали в Рим